Mikó Miklós (1597–1668) erdélyi magyar történetíró, földbirtokos
Mikó Miklós (1743–1790) jogász, gárdatiszt, politikus